GRC Bank Guangzhou International Women's Open je profesionální tenisový turnaj žen, který v rámci okruhu WTA patří do kategorie International tournaments. Od založení v roce 2004 se koná v čínském městě Kanton, a to během zářijového termínu. Dějištěm je místní Mezinárodní tenisové centrum, kde se hraje na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem DecoTurf.

Soutěže dvouhry se účastní třicet dva tenistek a ve čtyřhře startuje šestnáct párů. Dotace turnaje k roku 2017 činila 250 000 USD.

Turnajová výhra Li Na v úvodním ročníku 2004 představovala historicky premiérový titul čínské hráčky na okruhu WTA ve dvouhře.

Základní informace

Přehled finále

Dvouhra

Čtyřhra

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Guangzhou Open na WTA Tour 

 
WTA Tour
Tenisové turnaje v Číně